Ackerson Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ackerson Lake (Michigan), See im Bundesstaat Michigan
 Ackerson Lake (Minnesota), See im Bundesstaat Minnesota